Bufe ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Bufe (* 1954), deutscher Internist
 Uwe-Ernst Bufe (* 1944), deutscher Manager